Агрокультура — система прийомів, заходів, спрямованих на підвищення культури землеробства, збереження й підвищення родючості ґрунтів, врожайності сільськогосподарських культур.

 Агрокультури — рослини, які люди вирощують для споживання (наприклад, картоплю і пшеницю) чи як сировину (льон,бавовну тощо.)

Тип вирощування культур 
Залежить від клімату, ґрунту, потреб ринку в продуктах,економічного розвитку суспільства. У країнах, які розвиваються, особливо в посушливих районах, врожаю часто ледь вистарчає для власних потреб. У розвинутих країнах одержують висові врожаї, які задовольняють власні потреби і дають можливість продавати надлишки в інші країни.

Еволюція культур 
Усі культурні рослини пішли від дикоростучих. У результаті селекції вони почали давати вищі врожаї у незвичних для себе умовах — на нових землях чи в іншому кліматі. Деякі рослини так видозмінились, що важко навіть визначити їх предків. Із збільшенням посівних площ для підвищення врожайності почали застосовувати добрива, а для боротьби зі шкідниками — інсектициди та фунгіциди .

Примітки

Джерела 
 Велика ілюстрована енциклопедія школяра / Головний редактор Л . Слабошпицька / Видавництво «Махаон» / ст . 101

Посилання 
 Агрокультура  // ВУЕ

Рослини